Pássaro da Manhã (álbum), de Maria Bethânia
 Pássaro da Manhã (peça teatral), de Miguel M. Abrahão

Ver desambig
 

Desambiguações de artes